Stati Uniti d'America
 West Chester – città della Contea di Washington, Iowa
 West Chester – capoluogo della Contea di Chester, Pennsylvania